

Шипуновська сільська рада — сільське поселення, Сузунський район, Новосибірська область
 Шипуновська сільська рада — сільське поселення, Шипуновський район, Алтайський край